Tervajoki kan syfta på:

Geografi

Finland 

1. Tervajoki (vattendrag i Finland, lat 60,68, long 28,51), 
2. Tervajoki (vattendrag i Finland, Kajanaland, lat 64,67, long 27,13), 
3. Tervajoki (vattendrag i Finland, Kajanaland, lat 64,63, long 28,67), 
4. Tervajoki (vattendrag i Finland, Kajanaland, lat 64,53, long 28,35), 
5. Tervajoki (vattendrag i Finland, Kajanaland, lat 64,17, long 28,58),

Sverige 

 Tervajoki (naturreservat) – ett naturreservat i Pajala kommun

Robotskapade Finlandförgreningar